Menegazzia is een geslacht van korstmossen dat behoort tot de orde Lecanorales van de ascomyceten. De typesoort is Menegazzia terebrata.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 100 soorten (peildatum december 2021):

Parmeliaceae
Schimmelgeslacht